Blackbird Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blackbird Lake (Kalifornien), im Tuolumne County
 Blackbird Lake (Minnesota), im Becker County